Едред (, бл. 923–955) — король Англії з Вессекської династії, що правив між 946 та 955 роками, молодший син короля Едуарда Старшого і його третьої дружини Егвіни.

На початку його правління в Нортумбрію вторгся колишній король Норвегії Ейрік Кривава Сокира. Едреду вдалося вигнати окупантів тільки в 954 році. Через рік, 23 листопада 955 року, король помер, не залишивши спадкоємця, у Сомерсеті й був похований в одній з церков Вінчестера. Едреду успадковував племінник — Едвін, син Едмунда I.

Фамільне Дерево

Примітки

Посилання 
 Англо-саксонська хроніка 920—1014 рр.  
  Edred of England - English Wikipedia

Королі Англії
Поховані у Вінчестерському соборі
Правителі Європи X століття